Urca - bairro do Rio de Janeiro;
Urca (navio) - um tipo antigo de navio;
Processo Urca
Universidade Regional do Cariri